1. ŽNL Zadarska u sezoni 2001./02. je predstavljala prvi stupanj županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 16 klubova, a naslov je osvojila momčad Paga.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 15. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (16. – 30. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Poveznani članci 
 1. ŽNL Zadarska
 3. HNL – Jug 2001./02.
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2001./02.
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2001./02.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 stranice "NK Pag" - sezona 2001./02. (1. ŽNL Zadarska), wayback arhiva, arhivirano 2. rujna 2009. 
 

 

2001-02
Zadarska-1